Сказания иностранцев — раздел русской исторической литературы; записи иностранцев, составленные на основании собственных наблюдений или по рассказам других лиц, побывавших в России.
 «Сказания иностранцев о России в XVI и XVII в.» (СПб., 1843) — сочинение Василия Любич-Романовича.
 «Сказания иностранцев о Московском государстве» (1866) — кандидатская диссертация и первая печатная работа историка Василия Ключевского.
 «Сказания иноземцев о России XVIII столетия» (Русская старина, 1874;  ) — сочинение Владимира Зотова.